Die Saison 1951/52 war die sechste Spielzeit der Klass A als höchste sowjetische Eishockeyspielklasse. Den sowjetischen Meistertitel sicherte sich zum insgesamt zweiten Mal der WWS MWO Moskau.

Modus 
Die zwölf Mannschaften der Klass A wurden zunächst in drei Gruppen mit je vier Mannschaften aufgeteilt. Jede Mannschaft spielte in der Hauptrunde in Hin- und Rückspiel gegen die anderen Gruppengegner, wodurch die Anzahl der Spiele pro Mannschaft sechs betrug. Anschließend spielten die zwei besten Mannschaften jeder Gruppe in Hin- und Rückspiel in einer Finalrunde um den Meistertitel, während die übrigen sechs Mannschaften je einmal gegen jeden Gegner in der Platzierungsrunde um Platz sieben antraten. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 
Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Finalrunde

Entscheidungsspiel 
WWS MWO Moskau – ZDSA Moskau 3:2

Platzierungsrunde um Platz 7

Beste Torschützen

Sowjetischer Meister

Einzelnachweise

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)
 Artikel bei championat.ru (russisch)

1951
Eishockeysaison 1951/52